Op het toernooi van Wimbledon in 1993 speelden de mannen en vrouwen van 23 juni tot en met 4 juli 1993 de wedstrijden in het gemengd dubbelspel.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Larisa Neiland en Cyril Suk waren als zesde geplaatst. Zij bereikten de derde ronde – daarin werden zij uitgeschakeld door Robin White en Grant Connell.

Het eerste reekshoofd, Arantxa Sánchez Vicario en Todd Woodbridge, bereikte de halve finale. Daarin verloren zij van Manon Bollegraf en Tom Nijssen.

Het als derde geplaatste duo Martina Navrátilová / Mark Woodforde won het toernooi. In de finale versloegen zij het als twaalfde geplaatste Nederlandse koppel Manon Bollegraf en Tom Nijssen in twee sets. Het was hun enige gezamenlijke titel. Navrátilová had daarnaast zes eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Woodforde twee.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Acht Nederlanders speelden mee:
 Manon Bollegraf en Tom Nijssen, bovengenoemde finalisten.
 Voor Miriam Oremans en Jacco Eltingh viel het doek na de tweede ronde.
 Ook Caroline Vis en John-Laffnie de Jager uit Zuid-Afrika hadden de tweede ronde als eindstation.
 Brenda Schultz en Amerikaan Murphy Jensen waren als vijftiende geplaatst – zij strandden al in de eerste ronde.
 Hendrik Jan Davids en Jo-Anne Faull (Australië) verloren eveneens hun openingspartij.
 Ook Menno Oosting en de Duitse Claudia Porwik konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Er was één Belgische deelnemer:
 Libor Pimek, met de Amerikaanse Sandy Collins aan zijn zijde, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.5)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1993